Finwë är en karaktär i J.R.R Tolkiens fiktiva värld Midgård. Han är en alv och levde under Midgårds Första Ålder. Finwë var högste drott över Noldor, en av de tre klaner av alver som levde tillsammans med Valar i Aman. Finwë var far till Fëanor, Fingolfin och Finarfin. Fëanor var den förstfödde och halvbror till Finarfin och Fingolfin. Finwë blev sedermera dräpt av Morgoth/Melkor när Morgoth stal Silmarillerna.

Finwës död vid Morgoths hand och stölden av Silmarillerna var kataklysten till Noldors fall och den obrytbara ed som Fëanor, tillsammans med sina sju söner, svor på trappan inför sitt folk.

Se även 
Finwës hus

Alver i Tolkiens värld

pl:Lista Calaquendich#Finwë